Ziua cea mai lungă se poate referi la:

 6 iunie 1944
 Ziua cea mai lungă (roman), roman de Cornelius Ryan
 Ziua cea mai lungă (film), film bazat pe roman